Gößnitz (Thüringen), een stad in de Duitse deelstaat Thüringen
Gößnitz (Oostenrijk), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Steiermark